НІС-ТВ – українська регіональна телерадіокомпанія, яка здійснює мовлення у місті Миколаєві та Первомайському, Новобузькому і Березнегуватському районах Миколаївської області.

Заснування 
Телекомпанія НІС-ТВ була створена навесні 1994 року і відразу ж заявила про себе програмою «Кримінальний кур'єр». У найкоротші терміни вона стала безумовним лідером місцевого телемовлення. Згодом з'явилися новинні, аналітичні, спортивні, дитячі, музичні програми, вироблені колективом телекомпанії, які дозволили у 1998 році вийти в ефір на власному телеканалі. З тих пір ТРК «НІС-ТВ» – невід'ємна частина медійного, суспільно-політичного, культурного та спортивного життя міста Миколаєва.

Програми 
 Об`єктив сьогодні
 Об`єктив. Первомайск
 Телекаталог
 Куди піти вчитися
 Добрий вечір
 Контраргумент
 Вулиця Спортивна

Архівні програми 
 Ми бажаємо щастя вам
 Висновки
 Миттєвості війни
 Подорожі з Ігорем Єрмолаєвим
 Крок до компромісу
 Голос району

Телекомпанії України
Регіональні телеканали України